Baland est un patronyme particulièrement présent en Lorraine, et en premier lieu dans le département des Vosges.

Personnalités 

 Claude Baland (1950– ), un fonctionnaire français ;
 Louis Baland (1741–?), un danseur et maître de ballet français.

Autres 
 Mosquée Baland

Voir aussi

Article connexe

Notes et références